Внутреннее дело:
 Внутреннее дело — одна из составных частей государственного дела, вторая — внешнее дело.
 «Внутреннее дело» — одно из названий документального фильма «Инсайдеры», о финансовом кризисе 2007—2010 годов, снятый режиссёром Чарльзом Фергюсоном в 2010 году.

См. также 
 Министр внутренних дел
 Министерство внутренних дел